Becker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander K. Becker
 Herman F. Becker
 Johannes Becker
 Léon Becker
 Uwe Becker
 Wilhelm Becker